Scipione ima više značenja:
 Scipione, Parma
 Scipione, Teramo